Die Liste der DFB-Pokal-Endspiele der Frauen enthält alle Finalbegegnungen seit Einführung des Wettbewerbs in der Saison 1980/81.

Von 1981 bis 2009 wurde das Finale des Frauenwettbewerbs unmittelbar vor dem Finale des DFB-Pokals der Männer ausgetragen. Einzige Ausnahme war das Pokalfinale 1983, das in Frankfurt am Main stattfand, während das Männerfinale in Köln gespielt wurde. Von 1985 bis 2009 war das Berliner Olympiastadion Spielstätte des Frauenfinales. 2010 fand das Endspiel erstmals separat vom Finale der Männer im Kölner Rheinenergiestadion statt. Dabei mit 26.282 Besuchern ein Zuschauer-Europarekord für Spiele von Frauenvereinsmannschaften aufgestellt.

Seit der gemeinsamen Austragung des Frauen- und Männerfinals im selben Stadion kam es zweimal vor, dass zwei Vereine aus derselben Stadt beteiligt waren. 1998 war die Stadt Duisburg im Frauenfinale mit dem FCR und im Männerfinale mit dem MSV vertreten. Im Jahre 2006 vertraten der 1. FFC (Frauen) und die Eintracht (Männer) die Stadt Frankfurt am Main. Einziger unterklassiger Pokalsieger war 1991 Grün-Weiß Brauweiler. Der bereits als Bundesliga-Aufsteiger feststehende Regionalligist schlug 1991 sensationell den deutschen Meister TSV Siegen mit 1:0.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Austragungsorte 
Stand: nach Pokal-Endspiel 2022

Siehe auch 
 Liste der DFB-Pokal-Endspiele der Männer

Weblinks 
 dfb.de: Pokal der Frauen auf der Website des DFB

!Endspiele
!Endspiele #Frauen
DfbPokal Frauen